Die Bezirksliga Frankfurt/Oder 1952/53 war die 1. Spielzeit des Deutschen Fußball-Verbandes im Fußball der Männer. Mit der Gründung der Bezirke anstelle der Bundesländer gab es auch im Fußball eine Änderung des Ligasystems, so dass die Bezirksklassen die ehemaligen Landesklassen ersetzten.

Die BSG Einheit Seelow wurde in dieser Saison zum ersten Mal Meister im Bezirk Frankfurt/Oder und qualifizierte sich damit für die Aufstiegsrunde in die DDR-Liga, die aber in der Aufstiegsrunde scheiterte. Die BSG Motor Eberswalde errang, mit 5 Punkten Rückstand, die Vizemeisterschaft. Als Absteiger stand nach dem 22. Spieltag die BSG Aufbau Finowfurt und die BSG Motor Finow fest und mussten in die Bezirksklasse absteigen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 http://www.spitzerwinkel.de/Deutsch/DDR/bezirke/info/007/index.html

1952
Fußballsaison 1952/53